Landen
 Verenigd Koninkrijk Israël of Twaalfstammenrijk, Israël in de oudheid onder de koningen Saul, David en Salomo
 Koninkrijk Israël of Tienstammenrijk, een van de twee opdelingen van het Verenigd Koninkrijk Israël
 Staat Israël, de huidige joodse staat Israël in het Midden-Oosten

Personen

Zie ook 
 Israël (naam)
 Israëls (doorverwijspagina)